Șarpele se poate referi la:

 Șarpele, o nuvelă fantastică scrisă de Mircea Eliade și publicată în 1937
 Șarpele, un film de televiziune românesc din 1996 ce a ecranizat nuvela lui Mircea Eliade